Indio peut désigner :

Pseudonyme 
Índio désigne :
 Índio (1931-2020), Aluísio Francisco da Luz, footballeur brésilien.
 Índio (1975-), Marcos Antônio de Lima, footballeur brésilien.

Toponymie
 Indio (Californie), une municipalité de Californie.
 La réserve biologique Indio Maíz, une aire protégée du Nicaragua.

Autre 
 Indio, un film italien réalisé par Antonio Margheriti, sorti en 1989 au cinéma.
 Indios de Ciudad Juárez, un club mexicain de football.

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de pseudonyme